Большая Сосновка — село в Мичуринском районе Тамбовской области России. 

Входит в Новоникольский сельсовет.

География 
Село находится в 9 км к югу от административного центра сельсовета, села Новоникольское.
 Часовой пояс

История 
Село упоминается в документах ревизской сказки 1816 года по Козловскому уезду под названием: "Деревня Сосновка". В Сосновке насчитывалось 6 домов однодворцев с количеством жителей: мужского пола - 23, женского пола - 33 человека. Все жители деревни - однофамильцы Минаковы, в том числе домохозяева: Марк Данилович, Иван Никитьевич, Герасим Маркович, Роман Никитьевич, Михаил Леонтьевич, Николай Филиппович.

Вторично о Сосновке сообщаются дополнительные сведения в епархиальных источниках 1911 года. В то время в Сосновке числилось дворов крестьянских 104 с населением: мужского пола - 436, женского пола - 349 человек. Земельный надел крестьяне имели по 3 десятины на мужскую душу. Одновременно указано о том, что церковь в селе построена в 1852 году.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % от жителей.

Примечания 

Населённые пункты Мичуринского района